Kluczbork (stad), stad in Polen
 Kluczbork (gemeente), gemeente in Polen
 Kluczbork (district), district in Polen